Арка́дий Корни́лов: Корнилов, Аркадий Афанасьевич (1893—1967) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Корнилов, Аркадий Борисович (род. 1963) — советский легкоатлет, спринтер.